Sarek puede referirse a:
 Sarek, grupo de música folk sueco.
 Parque nacional de Sarek, en el extremo norte de Suecia.